Анастасово — название населённых пунктов в России:

 Анастасово — село в Одоевском районе Тульской области.
 Анастасово — село в Порецком районе Чувашии.